Merophysia — род плеснеедов из подсемейства Merophysiinae.

Описание 
Усики восьми-сегментные, их последний сегмент образует большую, коническую, притупленную на вершине булаву. Надкрылья без пришовной бороздки.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Плеснееды
Роды жесткокрылых